ONNI est le sigle de
 Office of National Narcotics Intelligence (en) : ancienne agence fédérale américaine

Onni est le prénom de
 Onni Hiltunen (1895 - 1971), homme politique finlandais
 Onni Rajasaari (1910 - 1994), sportif finlandais (triple saut)
 Onni Tarjanne (1864 - 1956), architecte finlandais